Fabrice Tiozzo (1969-), boxeur français ;

 Christophe Tiozzo (1963-), boxeur français ;

 Franck Tiozzo (1959-), boxeur français.